UIA kan avse:
UIA – (Union Internationale des Architectes), en internationell organisation som representerar över en miljon arkitekter, se Internationella arkitektunionen
UIA – en ideell och oberoende sammanslutning som på mandat av Förenta nationerna bedriver forskning, se Union of International Associations
UIA – Ukrainas nationella flygbolag, se Ukraine International Airlines